Ausa puede referirse a:

 la capital del antiguo pueblo ibérico de los Ausetanos, actualmente la ciudad de Vic;
 el fabricante de vehículos industriales todoterreno AUSA (empresa);
 la empresa argentina Autopistas Urbanas Sociedad Anónima;
 el río Ausa, cuyo flujo transcurre por la provincia italiana de Rímini y el estado de San Marino;
 la empresa estatal argentina Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, ejecutora del Plan de Autopistas Urbanas de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Cacciatore.